Miliavus, Bretoens heilige
 Miliau (eiland), genoemd naar de heilige